Den här artikeln är en lista över nationella serier i fotboll. Listan visar respektive nations tre högsta serier. Förkortningarna AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC och UEFA under kolumnen "Federation" avser vilken fotbollskonfederation som fotbollsförbundet är medlem av.

Lista

Se även
Lista över nationella cuper i fotboll

Nationella serier
Listor över länder
Fotboll i Afrika
Fotboll i Asien
Fotboll i Centralamerika
Fotboll i Europa
Fotboll i Nordamerika
Fotboll i Oceanien
Fotboll i Sydamerika
Fotboll i Västindien
Lista